wije – stawonogi
 wij drewniak – parecznik
 Wij – opowiadanie Nikołaja Gogola
 Wij – utracony film rosyjski z 1909 roku w reżyserii Wasilija Gonczarowa na podstawie opowiadania Gogola
 Wij – utracony film rosyjski z 1918 roku w reżyserii Władysława Starewicza na podstawie opowiadania Gogola
 Wij – radziecki film 1967 roku w reżyserii Konstantina Jerszowa i Gieorgija Kropaczowa na podstawie opowiadania Gogola
 Wij – rosyjski film fabularny z 2014 roku w reżyserii Olega Stepczenko, oparte na opowiadaniu Nikołaja Gogola
 Wij – solowy album Króla z 2015 roku

Zobacz też 
 Wiedźma – film rosyjski z 2006 roku w reżyserii Olega Fiesienki na podstawie opowiadania Gogola